Weißer Turm (Neurenberg), een stadspoort in Neurenberg
Weißer Turm (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg